Ezekiel ist der Familienname folgender Personen:

 Imoh Ezekiel (* 1993), nigerianischer Fußballspieler
 Mordecai Ezekiel (1899–1974), US-amerikanischer Agrarökonom
 Moses Jacob Ezekiel (1844–1917), US-amerikanischer Bildhauer
 Nissim Ezekiel (1924–2004), indischer Schriftsteller, Dichter und Dramatiker
sowie
 Ezekiel, Ringname des US-amerikanischen Wrestlers und Musikers Elias (Wrestler) (* 1987)

Siehe auch:
 Ezechiel (Begriffsklärung)